Костаки Велков Дюкмеджиев (Дюкмеджиоглу) е български предприемач и общественик.

Биография 
Роден е през 1810 година в град Шумен, тогава в Османската империя. Занимава се с търговия и е притежател на канторски двор в Шумен. Търгува предимно с Влашко и Австро-Унгария. В края на 80-те години на XIX век търговията му запада.

Присъединява се към Македонската организация и е делегат от Шуменското македоно-одринско дружество на Осмия македоно-одрински конгрес от 1901 година.

Умира през 1904 година.

Бележки 

Български предприемачи
Български общественици
Дейци на ВМОК
Родени в Шумен
Починали в Шумен